La Ford Escort est une voiture du groupe américain Ford (1968-2003).
 « escort » est un terme utilisé pour désigner un homme de compagnie ou une call girl.
 Ford Escort est le nom francophone de Ford Prefect, un personnage de roman.
 Escort est un film néerlandais réalisé par Frank Ketelaar (2006).
 Escort est un film documentaire français réalisé par Hélène de Crécy (2012).